Casino Royale har flere betydninger:

 Casino Royale – en roman af Ian Fleming.
 Casino Royale (film fra 1954) – en tv-film baseret på romanen af samme navn.
 Casino Royale (film fra 1967) – en film løst baseret på romanen af samme navn.
 Casino Royale (film fra 2006) – en film baseret på romanen af samme navn.